Ramses Shaffy

Egyptische farao's 
 Ramses I, 1295-1294
 Ramses II, 1279-1212
 Ramses III, 1186-1154
 Ramses IV, 1154-1148
 Ramses V, 1148-1144
 Ramses VI, 1144-1136
 Ramses VII, 1136-1128
 Ramses VIII, 1128-1125
Ramses IX, 1125-1107 
 Ramses X, 1107-1098 
 Ramses XI, 1098-1069

Overig 
 Ramses (stad)
 Ramses (automerk)
 Ramses (voornaam)
 Ramses (spel)
 Ramses (musical)
 Ramses (televisieserie)